Villavicencio de los Caballeros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villavicencio de los Caballeros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villavicencio de los Caballeros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar